Preusmjeri Nacrt:Nuklearna elektrana Zaporožje